

Animali 
 Al Capone II (1988-2020) - cavallo da corsa francese

Cinema 
 Al Capone - film del 1959 diretto da Richard Wilson

Giochi 
 Al Capone - gioco da tavolo del 1992, predecessore di Alhambra

Musica 
 Al Capone - singolo di Prince Buster del 1964
 Al Capone - brano musicale di Michael Jackson, traccia della ristampa Bad 25 del 2012 dell'album Bad del 1987

Persone 
 Al Capone (1899-1947) - mafioso statunitense di origini italiane
 Dennis Alcapone (1947-) - disc jockey e beatmaker giamaicano
 Al Kapone (1975-) - rapper statunitense

Voci correlate 
 Capone (disambigua)